Minnie Soo Wai Yam (; * 13. April 1998 in Hongkong) ist eine Tischtennisspielerin aus Hongkong. Mit der Mannschaft Hongkongs gewann sie 2018 bei der Weltmeisterschaft und 2021 bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille.

Werdegang 
Minnie Soo Wai Yams Eltern waren Tischtennis-begeistert. Ihr Vater gehörte dem Nationalkader Hongkongs an.

Ihre ersten internationalen Auftritte hatte Soo 2009 bei verschiedenen Jugendturnieren, 2011 nahm sie zum ersten Mal an den Welt- und Asienmeisterschaften im Jugendbereich teil, wo sie – wie auch 2012, 2013 und 2014 – mit der Mannschaft jeweils das Halbfinale erreichte. Im Erwachsenenbereich waren die Harmony China Open 2013 ihr erstes Turnier, im April dieses Jahres kam sie zum ersten Mal in die Top 200 der Weltrangliste. 2015 erreichte sie bei der Jugend-WM im Einzel und Doppel das Viertelfinale, im Mixed mit Ho Kwan Kit gewann sie nach einer 3:4-Halbfinalniederlage gegen Wang Chuqin/Chen Xingtong Bronze. Im Oktober rückte sie zudem erstmals in die Top 100 vor. Im Doppel mit Mak Tze Wing gewann sie 2016 Gold bei der Jugend-Asienmeisterschaft, wo sie außerdem das Einzel-Halbfinale erreichte, und holte bei der Jugend-WM Bronze.

2017 konnte sie zum ersten Mal an den Asienmeisterschaften in Wuxi teilnehmen, mit dem Team kam sie dabei auf Platz 3, scheiterte im Einzel jedoch an Mima Itō. Bei mehreren World-Tour-Turnieren holte sie Medaillen im U-21-Bereich, bei den Indian und German Open zudem Bronze im Doppel. Zusammen mit Ng Wing Nam qualifizierte sie sich für die Grand Finals, wo sie in der ersten Runde gegen die späteren Siegerinnen Chen Meng/Zhu Yuling ausschieden. 2018 erreichte sie im Februar mit Weltranglistenplatz 25 eine persönliche Bestmarke und holte mit der Mannschaft Bronze beim Team World Cup, zudem wurde sie für die Mannschafts-Weltmeisterschaft nominiert. Dort traf Hongkong im Halbfinale auf Titelverteidiger China. Soo gewann überraschend deutlich ihr Spiel gegen Weltmeisterin Ding Ning (3:0), das Team unterlag jedoch 1:3 und gewann Bronze. Im Doppel mit Ng Wing Nam konnte sie auch 2018 und 2019 an den Grand Finals teilnehmen, unterlag aber jeweils in der ersten Runde. Bei der Weltmeisterschaft 2019 erreichte sie im Einzel und Doppel das Achtelfinale.

2021 nahm sie zum ersten Mal an Olympischen Spielen teil, bei denen sie mit der Mannschaft Bronze gewann, obwohl bei ihr sechs Monate zuvor eine neurologische Erkrankung festgestellt worden war, welche ihre Spielweise erheblich erschwert. Seit 2022 spielt sie mit dem TSV Langstadt in der Bundesliga.

Turnierergebnisse 
Quelle: ITTF-Datenbank

Literatur 
 Florian Leidheiser: Der Krankheit die Stirn gezeigt, Zeitschrift tischtennis, 2023/1. Seite 12–15

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Hongkong)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Chinese (Hongkong)
Geboren 1998
Frau